O penúltimo dos Dez Mandamentos mosaicos
 Strangers When We Meet, filme com Kirk Douglas e Kim Novak, lançado no Brasil como O Nono Mandamento
 El noveno mandamiento, telenovela mexicana exibida no Brasil como O Nono Mandamento
 Desiderio, filme (1946) de Rossellini rebatizado de Nono Mandamento no Brasil